Krasjatytschi (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 630 Einwohnern (2019) und seit dem 10. Juli 1996 Verwaltungssitz des Rajon Poliske.

Die 1560 gegründete Siedlung hieß bis 1900 Tscherwone misto () bzw. russisch ().
Krasjatytschi liegt 105 km nordöstlich von Kiew und besitzt seit dem 10. April 2006 den Status einer Siedlung städtischen Typs.  

Zur gleichnamigen Siedlungsratsgemeinde zählen neben dem Hauptort auch noch die Dörfer Dubowa (Дубова), Michliwschtschyna (Міхлівщина) und Lissowe (Лісове). Durch Siedlung verläuft die Regionalstraße P–02.

Weblinks 

 Eintrag zur Ortschaft in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)
 Ortsgeschichte Krasjatytschi in der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Gegründet 1560
Rajon Poliske